Constance van Castilië, in het Spaans Constanza de Castilla (Castrojeriz, juli 1354 — Leicester, 24 maart 1394) was een Spaanse prinses.

Constance was de tweede dochter van Peter I van Castilië, bijgenaamd Peter de Wrede, koning van Castilië en diens minnares María van Padilla (1334-1361).

Peter I van Castilië trouwde in 1353 met Blanca van Bourbon en in 1354 met Johanna de Castro. Hij hield er echter sinds 1352 een verhouding op na met María van Padilla en was zijn beide wettige vrouwen ontrouw.

In 1361 stierf María van Padilla. Na haar dood beweerde Peter de Wrede dat hij in het geheim met María zou zijn getrouwd. De aartsbisschop van Toledo wist zich hiervan overtuigd en verklaarde de officiële huwelijken tussen Peter I en Blanca van Bourbon en Johanna de Castro ongeldig. Zo lukte het Pedro om de Spaanse hofraad, de Cortes, zo ver te krijgen dat ze zijn kinderen met María van Padilla, en dus ook Constance, erkende als wettige troonopvolgers.

Op 21 september 1371 trouwde Constance in de Franse plaats Roquefort, met Jan van Gent, derde zoon van Eduard III van Engeland. Dankzij dit huwelijk kon Jan van Gent aanspraak maken op de troon van Castilië. Op 23 maart 1369 werd Peter I vermoord door diens halfbroer, Hendrik van Trastamara. Deze regeerde sindsdien over Castilië, hetgeen de aanspraak van Jan van Gent op de troon bemoeilijkte. Uiteindelijk zag Jan van Gent af van de koningstitel in ruil voor 600.000 gouden franken.

Tijdens zijn huwelijk met Constance kreeg Jan van Gent ook nog vier kinderen bij zijn minnares Katherine Swynford (1350-1403), de schoonzuster van Geoffrey Chaucer. Constance heeft een tijd doorgebracht in het Engelse Tutbury. Vermoed wordt dat de Spaanse invloed van Constance zorgde voor de introductie van de stierenrennen in Tutbury.

Constance overleed op 24 maart 1394 op 40-jarige leeftijd in Leicester.

Na de dood van Constance trouwt Jan van Gent in 1396 voor de derde maal, nu met Katherine Swynford. Dankzij dit huwelijk, met toestemming van de paus, werden de kinderen die hij met Katherine kreeg wettelijk aanvaard.

Huwelijk en kinderen 
Uit het huwelijk tussen Constance en Jan van Gent zijn twee kinderen geboren:
 Catharina (1373-1418), huwde met Hendrik III van Castilië
 Johan (1374-1375)

Voorouders 

Huis Ivrea
Persoon in de 14e eeuw